Taufkirchen ist der Name folgender Orte:

 Taufkirchen (bei München), Gemeinde im Landkreis München, Bayern
 Taufkirchen (Vils), Gemeinde im Landkreis Erding, Bayern
 Taufkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn), Gemeinde im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Taufkirchen (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg im Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Taufkirchen an der Pram, Gemeinde im Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Taufkirchen an der Trattnach, Gemeinde im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Taufkirchen (Adelsgeschlecht)
 Tauffkirchen
 Taufkirche